Die Ewige Tabelle der UEFA Europa Conference League ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 2021/22 an der UEFA Europa Conference League teilnahmen.

In der Tabelle sind alle absolvierten Spiele berücksichtigt, also auch Qualifikationsspiele. Nicht berücksichtigt sind Ergebnisse von Spielen, die nach Elfmeterschießen entschieden wurden, hier gilt das Ergebnis nach der Verlängerung.

Ebenfalls im Artikel enthalten ist eine Ewige Tabelle ohne die Qualifikationsrunden.

Ewige Tabelle seit 2021

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Fusionierungen, Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisons, in denen der Verein an der UEFA Europa Conference League teilnahm.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
 Finals: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
 erste Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein erstmals an der UEFA Europa Conference League teilnahm.
 letzte Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein zuletzt am Hauptwettbewerb der UEFA Europa Conference League teilnahm.

Tabelle 
Die noch im Wettbewerb befindlichen Teilnehmer der UEFA Europa Conference League 2022/23 sind fett geschrieben. Die Ewige Tabelle seit 2021 befindet sich auf dem Stand vom 25. Mai 2022.

Mannschaft ist in folgender Runde in der UEFA Europa Conference League 2022/23 aktiv:

Statistik nach Nationen 
Die noch mit Vereinsmannschaften in der UEFA Europa Conference League 2022/23 befindlichen Nationen sind fett geschrieben. Die Statistik der Nationen befindet sich auf dem Stand vom 25. Mai 2022.

Nation ist noch mit folgender Anzahl Mannschaften in der UEFA Europa Conference League 2022/23 aktiv:

Ewige Tabelle (ab Gruppenphase)

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Fusionierungen, Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisons, in denen der Verein an der UEFA Europa Conference League teilnahm.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
 Finals: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
 erste Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein erstmals an der UEFA Europa Conference League teilnahm.
 letzte Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein zuletzt an der UEFA Europa Conference League teilnahm.

Tabelle 
Die noch im Wettbewerb befindlichen Teilnehmer der UEFA Europa Conference League 2021/22 sind fett geschrieben. Die Ewige Tabelle ab der Gruppenphase befindet sich auf dem Stand vom 25. Mai 2022.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle des Fußball-Europapokals
 Ewige Tabelle der UEFA Champions League und des Europapokals der Landesmeister
 Ewige Tabelle des Europapokals der Pokalsieger
 Ewige Tabelle der UEFA Europa League und des UEFA-Cups
 Ewige Tabelle des Messestädte-Pokals

Weblinks 
 UEFA Europa Conference League, auf uefa.com

Conference League
UEFA Europa Conference League